Мураново:

 Мураново — усадьба XIX века в Пушкинском районе Московской области.
 Мураново — деревня в Пушкинском районе Московской области.

См. также 
 Муранов